Степан Исаакович Исаакян-Серебряков (31 октября, 1919, Александрополь (впоследствии — Ленинакан и Гюмри), Эриванская губерния, Первая Республика Армения — 16 марта 2017, Москва, Российская Федерация) — советский армянский артист цирка. Народный артист Армянской ССР (1971).

Биография 
В 1935 году семья переехала из Ленинакана в Тифлис, где прошли его детство и юношеские годы. Именно здесь он активно занимался гимнастикой и акробатикой, окончил школу. Затем поступил в институт в Баку.

С 1938 года служил в Красной Армии. Участник Великой Отечественной войны, защищал Крым, города Керчь и Севастополь. В 1942 году в боях за Севастополь получил тяжелое ранение в ногу. Попал в госпиталь, вылечился и вернулся на фронт. Снова был ранен и демобилизован по инвалидности.

Работал в аттракционе — верхом на мотоцикле поднимался по стене, со скоростью 60 километров в час. Первые гастроли прошли в 1951 году на Сахалине. Затем руководство «Союзгосцирка» предложило Исаакяну возглавить аттракцион с животными, который создавался в Ереване в 1956 году. В 1958 году он создал оригинальный аттракцион «Смешанная группа экзотических животных» (Ереванский цирк, режиссёр В. Миронов, консультант Б. Эдер, художник М. Асламазян, компаньон А. Айвазян). В номере участвовали бегемоты, антилопа, шимпанзе, удав и птицы (попугаи, журавли, павлины, аисты). Исаакян первым в СССР начал работать с бегемотами. В 1956—1966 годах аттракцион входил в состав Армянского коллектива.

В Ленинградском цирке Исаакян-Серебряков исполнял заглавную роль в пантомиме для детей «Доктор Айболит».

В 1990 году он передал свой аттракцион заслуженному артисту России Аркадию Гарегиняну. В 1991 году создал новый номер с оригинальной группой животных — 2 шимпанзе и орангутан, которые разыгрывали с дрессировщиком различные юмористические сценки.

Оставил манеж в 1994 году. Последние 23 года жизни проживал в Москве.

В 2003 году в издательстве «Гала Пресс» (Москва) вышла книга «Арена и жизнь», в которой Степан Исакович рассказал о своей жизни.

Похоронен на Митинском кладбище.

Фильмография 
 1972 — «Украли зебру» — камео
 1973 — «Новые приключения Дони и Микки» — камео (эпизод)
 1977 — «Знак вечности» — дрессировщик, с питомицей обезьяной Чапой

Награды и звания 
 Народный артист Армянской ССР (1971)
 Орден Отечественной войны II степени
 Два ордена Трудового Красного Знамени (в т.ч. 14 февраля 1980 года)
 Орден Красной Звезды
 Медали СССР и Российской Федерации
 Благодарность Президента Российской Федерации (23 ноября 2009 года) — за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу

Образ в художественной литературе 
 «Бегемот дяди Стёпы», рассказ московского писателя Андрея Гусева, 2005 г.

Примечания

Ссылки 
 Кто есть кто в армянском мире
 Степан Исаакян: «Я с детства мечтал стать дрессировщиком…»

Похороненные на Митинском кладбище